Bussière est un nom propre français qui peut désigner :

Patronyme 

 Amédée Bussière (1886-1953),  dernier préfet de police de la Seine sous l’Occupation ; voir aussi 
 Auguste Bussière, critique littéraire français du 
 Ernest Bussière (1863-1913), céramiste français
 Franck Bussière (1975-), rameur d'aviron français
  : 
 Gaston Bussière (1902-1942), résistant français
 Gaston Bussière (1862-1929), peintre français
 Jacques-Félix Bussière (1895-1945), haut fonctionnaire (préfet) et résistant français (cousin du préfet de police de la Seine Amédée Bussière) ; voir aussi 
 Jean-Augustin Bussière, médecin français
 Maxime Bussière (1987-), nageur français
 Robert Bussière (1955-), homme politique canadien
 Théo Bussière (1995-), nageur français

Toponyme 
En composition, Bussière est le nom de différentes communes ou anciennes communes françaises :

 Bussière-Badil, commune de la Dordogne
 Bussière-Boffy, ancienne commune de la Haute-Vienne, devenue le  une commune déléguée au sein de la commune nouvelle de Val-d'Issoire.
 Bussière-Nouvelle, commune de la Creuse
 Bussière-Dunoise, commune de la Creuse
 Bussière-Saint-Georges, commune de la Creuse
 Bussière-Poitevine, commune de la Haute-Vienne
 Bussière-Boffy, commune de la Haute-Vienne
 Bussière-Galant, commune de la Haute-Vienne
 Saint-Jean-la-Bussière, commune du Rhône
 Saint-Barthélemy-de-Bussière, commune de la Dordogne
 La Serre-Bussière-Vieille, commune de la Creuse
 La Bussière-sur-Ouche, commune de la Côte-d'Or.

 est le nom de :
 La Bussière, commune de la Vienne
 La Bussière, commune du Loiret
 Abbaye de la Bussière, abbaye bourguignonne à La Bussière-sur-Ouche
 Tunnel de La Bussière dans le département du Rhône.

Divers 
 Groupe Bussière, groupe spécialisé dans l'impression et l'emballage
 Ferme Bussière (ou Ferme Bussierre), dans le quartier de la Robertsau, à Strasbourg.

Voir aussi 
 Famille Renouard de Bussière
 Jean du Tillet, sieur de La Bussière
 Charles de La Buissière
 Mélanie de Bussière
 Groupe de la Bussière, association d'histoire religieuse

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France